,

Евдаково — село в Каменском районе Воронежской области России.

Административный центр Евдаковского сельского поселения

Через село проходит железная дорога Москва-Воронеж-Ростов (есть остановочный пункт 707 км Юго-Восточной железной дороги), и автомобильная дорога Воронеж-Луганск.

География

Улицы 
 ул. 8 Марта,
 ул. Гагарина,
 ул. Железнодорожная,
 ул. Захарченко,
 ул. Новая,
 ул. Полевая,
 ул. Садовая,
 ул. Совхозная,
 ул. Солнечная.

Примечания

Ссылки 
 История станции и села Евдаково
 

Населённые пункты Каменского района (Воронежская область)